Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу замість цього турніру вирішили взяти участь у Dubai Tennis Championships 2012.

Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кіміко Дате і Чжан Шуай.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Monterrey Open, парний розряд
2012